Lilar ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Lilar (1900–1976), belgischer Jurist und Politiker
 Suzanne Lilar (1901–1992), belgische Schriftstellerin